Орьян Берг (род. 20 августа 1968 года в Будё) — норвежский футболист, полузащитник сборной Норвегии, который большую часть карьеры провёл в «Русенборге». Также он играл за границей в Швейцарии и Германии, он ушёл в отставку в конце сезона 2006 года.

В настоящее время Берг является спортивным директором «Будё-Глимт».

Он женат, есть двое сыновей, Патрик (играет за «Будё-Глимт») и Мариус.

Клубная карьера 
Орьян родился в семье футболиста Харальда Берга. Младший брат Орьяна, Рунар, также стал футболистом. Сначала Берг — как и его отец — играл в «Будё-Глимт», в составе которого выступал как во Втором, так и в Первом дивизионе. В 1988 году тренер «Русенборга» Нильс Арне Эгген пригласил в клуб Берга и его товарища по команде Яна Ивара Якобсена, они оформили «золотой дубль» в своём дебютном сезоне в норвежском высшем дивизионе.

После двух сезонов в «Русенборге» в 1990 году Берг был продан швейцарскому клубу «Веттинген», где играл в течение одного сезона. Затем он выступал за «Мюнхен 1860» и «Базель», а в 1996 году вернулся в свой родной клуб «Будё-Глимт».

В «Будё-Глимт», который поднялся в высший дивизион, Берг играл в течение трёх сезонов. В 1996 году он дошёл до финала кубка Норвегии, где проиграл «Тромсё». В 1999 году «Русенборгу» нужно было укрепить состав перед Лигой чемпионов, таким образом Берг вернулся в «Русенборг».

В середине сезона 2006 года он вернулся в родной город Будё, пытаясь оправиться от травм, которые преследовали его уже почти два года. В случае выздоровления он обещал вернуться в стан «Русенборга» во время предсезонной подготовки в начале 2007 года — этот год был его последним сезоном в соответствии с его контрактом. Однако позже стало ясно, что его травма оказалась более серьёзной, и он решил расторгнуть контракт на год раньше. Его официальная церемония прощания с футболом состоялась в перерыве матча «Русенборг» — «Викинг» 29 октября.

Международная карьера 
Берг дебютировал в сборной Норвегии в 1988 году, но после прихода на пост тренера Эгиля Олсена Берг стал редко вызываться в команду. У него появился второй шанс, когда в 1998 году Норвегию возглавил Нильс Йохан Семб, таким образом Берг снова сыграл за сборную спустя десять лет после дебюта. Он провёл в общей сложности 19 матчей, забив один гол. Его последний матч за сборную состоялся в феврале 2000 года — это была товарищеская игра против Швеции. В 2002 году Берг заявил, что уходит из сборной.

Примечания

Ссылки 
 
 1860 Munich stats at Fussballportal 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Будё-Глимт»
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Веттинген»
Игроки ФК «Мюнхен 1860»
Игроки ФК «Базель»